Сергей Зеленин: Зеленин, Сергей Викторович (род. 1975) — российский футболист.
 Зеленин, Сергей Иванович (1958—2004) — советский и российский футболист.